Битката при Хондросугла ( или Χοντροσούγκλας) е бой между гръцки андартски чети и османска войска, станал на 1 април 1906 година в подножието на планината Каракамен, Негушко.

История 
През април 1906 година в района на Берско и Негушко действат няколко гръцки чети под командването на Георгиос Катехакис - на критяните Емануил Бенис (33 души), Г. Кацулакис (12 души), Емануил Скундрис (12 души), Манолис Кацигарис (8 души) и урумлъчанина Йоанис Симаникас (17 души). Четите на Катехакис, Бенис и Симаникас се събират в местността Хондросугла, в източните склонове на Каракамен, между Негуш и Хоропан за снабдяване с оръжие и за координиране на атаките над румънеещите се власи в района. Гърците са предадени, вероятно от местни власи, и османски части им устройват капан, като османското командване се настанява в Гара Негуш. Избухналото сражение продължава четири часа - най-дългата битка на гръцките чети в Македония. Гръцките сили обаче успяват да се измъкнат с 13 жертви и 6 ранени. Сред ранените е и Катехакис, който в доклада си за сражението казва, че турците са имали не по-малки загуби.

На мястото на сражението има издигнат паметник.

Жертви

Бележки 

Хондросугла
Хондросугла
Дем Негуш